Baschar (), auch als Bashar (englisch) oder Bachar (französisch) transkribiert, ist ein männlicher Vorname.

Personen mit dem Vornamen Baschar, Bashar oder Bachar sind unter anderen:
 Baschar ibn Burd (714? – 783?), arabischer Dichter
 Baschar al-Dschafari (* 1956), syrischer Politiker, seit 2006 UN-Botschafter
 Baschar al-Assad (* 1965), syrischer Politiker, seit 2000 Staatspräsident

Personen mit dem Familiennamen Baschar, Bashar oder Bachar sind unter anderen:
 Lamiya Aji Bashar (* 1998), irakische Menschenrechtsaktivistin